Cinq navires de la Royal Navy britannique ont porté le nom de HMS Princess Royal:

 HMS Princess Royal, un vaisseau de ligne de deuxième rang de 90 canons lancé en 1682 sous le nom de . Renommé HMS Prince en 1705, HMS Princess en 1716 et HMS Princess Royal en 1728. Il est démantelé en 1773.
 , un vaisseau ravitailleur armé de 24 canons, acquis en 1739 et revendu en 1750.
 , un vaisseau de ligne de deuxième rang de 90 canons lancé en 1773. Augmenté à 98 canons en 1800, puis ramené à 74 canons en 1807, il est démantelé la même année.
 , un vaisseau à hélice de deuxième rang de 91 canons, nommé initialement HMS Prince Albert. Il est lancé en 1853 et vendu en 1872.
 , un croiseur de bataille de classe Lion lancé en 1911 et vendu en 1922.

Voir aussi 

Princess Royal, un navire marchand britannique dont la capture en baie de Nootka déclenche la crise de Nootka.

Princess Royal